Šilhán ist der Familienname folgender Personen:

 Jindřich Šilhán (1944–2000), tschechischer Astronom und Pädagoge
 Věněk Šilhán (1927–2009), tschechischer Ökonom und Politiker